Australian Open 2005 byl 93. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 17. až 30. ledna. Hrálo se v Melbourne Parku v Melbourne na 25 dvorcích s tvrdým umělým povrchem Rebound Ace. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz.

Obhájci titulu ve dvouhrách byli Švýcar Roger Federer a Belgičanka Justine Heninová-Hardenneová. Celková návštěvnost činila 543 873 diváků

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál čtvrtý nasazený Rus Marat Safin. Jednalo se o jeho debutový titul z Australian Open a celkově druhý a poslední z dvouhry na grandslamu.

V ženské dvouhře triumfovala podruhé Američanka Serena Williamsová a získala tak celkově sedmý singlový grandslamový titul.

Titul v soutěži mužské čtyřhry získal zimbabwský pátý nasazený pár Wayne Black a Kevin Ullyett. Pro oba výhra představovala celkově druhý grandslamový titul v této soutěži a první na Australian Open.

V ženské čtyřhře zvítězil pátý nasazený rusko-australský pár Světlana Kuzněcovová a Alicia Moliková. Pro obě to byl premiérový grandslamový titul v soutěži ženské čtyřhry.

Smíšenou čtyřhru vyhrála australská dvojice startující na divokou kartu Samantha Stosurová a Scott Draper. Pro oba se jednalo o premiérový grandslamový titul.

Dospělí

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Mužská čtyřhra

Ženská čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Reference

Externí odkazy 
 

 
ATP Tour 2005
WTA Tour 2005
Tenis v Austrálii v roce 2005